Chai Wan steht für:

 Chai Wan (Hongkong), einen Ort in Hongkong
 Amphoe Chai Wan, einen Bezirk in Thailand